NOMIC est l'acronyme de Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication selon l'UNESCO.
NoMIC est l'acronyme de Nouveaux Médias de l'Information et de la Communication.
Nomic est un jeu de société dont le principe est de modifier les règles au cours du jeu.
nomic est le nom d'un piolet de la marque Petzl destiné à l'escalade glaciaire.